Šimenc ist der Familienname folgender Personen:

 Dubravko Šimenc (* 1966), jugoslawischer Wasserballspieler
 Miha Šimenc (* 1995), slowenischer Skilangläufer
 Zlatko Šimenc (* 1938), jugoslawischer Wasserballspieler